Набукко (Nabucco) - опера Джузеппе Верді
 Nabucco (газопровід) - проект газопроводу з Азії до Європи